Bosznia-Hercegovina
Brežani falu Kakanj községben, a Zenica-Doboji régióban
Brežani falu Srebrenica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Bulgária
Brezsani falu Szimitli községben, Blagoevgrad megyében
 Horvátország
Brežani falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében
Brežani falu Sveti Petar Orehovec községben, Kapronca-Kőrös megyében
 Észak-Macedónia
Brezsani falu Debarca községben, a Debarcai járásban, a Délnyugati körzetben
 Szerbia
Brežani falu Blace községben, a Toplicai körzetben
lásd még
 Brežany (egyértelműsítő lap)